Stegophiura är ett släkte av ormstjärnor. Stegophiura ingår i familjen fransormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fransormstjärnor
Stegophiura